Hawthorn ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Hawthorn (1875–† im 20. Jahrhundert), englischer Badmintonspieler
 Mike Hawthorn (1929–1959), britischer Rennfahrer
 Natalia Hawthorn (* 1995), kanadische Leichtathletin

Hawthorn bezeichnet: 
 die Pflanzengattungen Crataegus und Rhaphiolepis im Englischen

Common hawthorn bezeichnet: 
 den Eingriffeligen Weißdorn (Crataegus monogyna) im Englischen

Hawthorn maple bezeichnet: 
 den Weißdornblättrigen Ahorn (Acer crataegifolium) im Englischen

Hawthorn heißen die Orte:
 Hawthorn (Pennsylvania) in den USA
 Hawthorn (Victoria) in Australien
sowie 
 Mount Hawthorn (Westaustralien) in Australien

Hawthorn bezeichnet:
 Hawthorn, Leslie & Company, einen ehemaligen Schiffs- und Lokomotivhersteller in Newcastle upon Tyne
 HaWthorn, ein Musikprojekt von Tony Wakeford und Matt Howden

Siehe auch:
 Hawthorne 
 Hathorn